

Източници

Външни препратки 
 Кметове на Горна Оряховица // Официален сайт на община Горна Оряховица

 
Горна Оряховица